Plusieurs batailles et sièges furent livrés à Andrinople (aujourd'hui Edirne, en Turquie) :

 Bataille d'Andrinople (313), guerre civile romaine entre Licinius et Maximin II Daïa ;
 Bataille d'Andrinople (324), guerre civile romaine entre Constantin et Licinius ;
 Bataille d'Andrinople (378), entre Wisigoths et Romains ;
 Bataille d'Andrinople (718), entre les Bulgares, alliés des Byzantins, et les Arabes ;
 Bataille d'Andrinople (813), entre Bulgares et Byzantins ;
 Bataille d'Andrinople (914), entre Bulgares et Byzantins ;
 Bataille d'Andrinople (972), entre Byzantins et Russes ;
 Prise d'Andrinople (1003) par les Bulgares sur les Byzantins ;
 Bataille d'Andrinople (1094), guerre civile byzantine entre Alexis  Comnène et un prétendu fils de Romain IV Diogène ;
 Bataille d'Andrinople (1205), entre Croisés et Bulgares ;
 Bataille d'Andrinople (1254), entre Bulgares et Byzantins ;
 Bataille d'Andrinople (1255), dans une guerre civile byzantine ;
 Siège d'Andrinople (1307), par les Almogavres ;
 Bataille d'Andrinople (1355), entre Byzantins et Serbes ;
 Conquête d'Andrinople, victoire des Ottomans sur les Byzantins ;
  pendant la guerre russo-turque de 1828-1829 ;
 Siège d'Andrinople (1912-1913), Première Guerre balkanique ;
 , Seconde Guerre balkanique

Andrinople
Bataille